Thomas Bartholin henviser til:

 Thomas Bartholin den ældre (1616-1680) - dansk læge
 Thomas Bartholin den yngre (1659-1690) - dansk antikvar
 Thomas Bartholin den yngste (1690-1737) - justitiarius i Højesteret
 Thomas Bartholin-Eichel (1755-1829) - overretsassessor